Die Fallers – Eine Schwarzwaldfamilie – niemiecki serial telewizyjny. Pierwszy odcinek został wyemitowany 25 września 1994. Serial jest nadawany raz w tygodniu. Osią opery mydlanej jest rodzina Faller.

Aktualna obsada 

Niemieckie telewizyjne opery mydlane
Seriale telewizyjne emitowane od 1994